O Torneio Nacional Ilha da Magia de Futebol Sub-15 de 2017 será disputado entre os dias de 15 a 19 de agosto, tendo como sede principal o Estádio Henrique de Arruda Ramos, em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis.

Fórmula de disputa 
Terão condição de jogo para a disputa desta competição os atletas que estiverem registrados da Federação e que completem 15 anos até 31 de dezembro de 2016, ou seja, atletas nascidos a partir de 1 de janeiro de 2001.

A competição foi disputada em duas fases distintas.

Primeira fase
Na primeira fase as 8 equipes foram distribuídas em 2 grupos de quatro equipes cada e jogaram entre si, dentro do próprio grupo. Classificaram-se para a segunda fase apenas as duas equipes primeiras colocadas de cada grupo.

Segunda fase
Na segunda fase foram disputadas as semifinais e final. Nas semifinais encontraram-se as equipes classificadas na primeira fase da seguinte forma, a primeira colocada do Grupo A contra a segunda colocada do Grupo B e a primeira colocada do Grupo B contra a segunda colocada do Grupo A. A equipe mandante do segundo jogo foi a que obteve o primeiro lugar em seu grupo durante a primeira fase. A equipe vencedora do confronto classifica-se à próxima fase e, no caso da final, seria consagrada campeã da competição.

Critérios de desempate
Em caso de empate por pontos entre dois ou mais clubes, os critérios de desempate são aplicados na seguinte ordem:
 Número de vitórias;
 Saldo de gols;
 Gols pró;
 Confronto direto;
 Menor número de cartões vermelhos;
 Menor número de cartões amarelos;
 Sorteio.

Premiação

Ligações externas 
FCF

2017
Futebol de 2016 em Santa Catarina